Того року турнір уперше відбувся в рамках WTA, у попередні роки він проходив у рамках ITF.

Анна-Лена Гренефельд була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Сесил Каратанчева.

Ніколь Вайдішова виграла титул, у фіналі перемігши Лора Гренвілл з рахунком 2–6, 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваоіфікувались

Qualifying Draw

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
 All draws on the ITF website 
 Results dispalyed on Tennis Quickfound 

Тур WTA 2004